Дискография южнокорейского бойбенда Seventeen включает в себя три студийных альбомов, 11 мини-альбомов, один сборник, 20 синглов  и два переиздания.

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздания

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущих исполнителей

Как приглашённый артист

Другие песни, попавшие в чарты

Музыкальные видео

Примечания

Комментарии

Источники 

Seventeen